Verónica hace referencia a varios artículos:

 Verónica, nombre propio femenino.

Botánica 
 Veronica, género botánico de la familia de las plantagináceas.

Cultura 
 Verónica (1980), telenovela mexicana.
 Verónica (2017), película española.

Lugares 
 Nevado Verónica, eminencia del Perú.
 Verónica (Argentina), localidad de la Argentina.
 Cabaña Verónica, refugio de montaña en España.

Personas 
 Verónica (santa), mujer judía que enjugó con un lienzo el rostro de Jesús de Nazaret.
 Verónica Romero, cantante española.

Varios 
 Verónica (leyenda urbana), sobre un espíritu que aparece al ser pronunciado su nombre. 
 Verónica (tauromaquia), lance del toreo.

Enlaces externos